Бузок широколистовий розширений (Syringa oblata subsp. dilatata) також відомий як корейський ранній бузок — це підвид виду бузку широколистого (Syringa oblata) роду бузок (Syringa), родини маслинові (Oleaceae).

Ботанічний опис 
Бузок широколистовий розширений — це кущ або невелике дерево 1-3 метри або 5 метрів у висоту і в ширину. Листя рослини овальні або овально-кулястої форми, широкі, конічної форми, розмір листа від 3–10 сантиметрів до 8 сантиметрів у довжину і 2,5–8 сантиметрів в ширину.

Листя бронзового кольору, коли молоді, стають глянцевими зеленого кольору, а згодом фіолетовими або «винного кольору» восени. Волоті бічні, розлогі, розміром 5-10 або 12 сантиметрів x 8   сантиметрів. Віночок варіюється за кольором від бузкового до червоно-бузкового або фіолетово-бузкового, рідше білого. Частинки довгасто-еліптичні і розміром 5-8 (зрідка 10) мм. Тичинки в середині трубки віночка. Ароматні квіти у середині весни, травень–червень.

Плід є капсулою 7-12 (рідко 15) міліметрів. Плодоносить у вересні.

Поширення 
Гравійні гори висотою 100—700 метрів

Китай: провінції Цзілінь і Ляонін .

Корея: повсюди.

Галерея

Примітки 

Флора Кореї
Флора Китаю
Бузок
Маслинові
Декоративні кущі